В список вошли все лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» за худший фильм. Эта категория относится к основным и вручается ежегодно с 1981 года.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010—2019

2020—н.в.

Примечания

Ссылки 
 Razzie Awards/IMDb 

Номинации кинопремии «Золотая малина»